Дубро́вка, Ду́бровка:

 Дубро́вка, или Живучка () — род растений семейства Яснотковые.
 Дубро́вка, или Лапчатка прямостоячая () — вид растений семейства Розовые.

Реки 
Россия
 Дубровка (приток Вязьмы) — в Ивановской области.
 Дубровка (приток Камы) — в Пермском крае, в селе Дуброво.
 Дубровка (приток Катуни) — в Алтайском крае.
 Дубровка (приток Каширки) — в Московской области.
 Дубровка (приток Которосли) — в Ярославской области.
 Дубровка (приток Мошни) — в Новгородской области.
 Дубровка (приток Мсты) — в Новгородской области.
 Дубровка (приток Невы) — в Ленинградской области.
 Дубровка (приток Оки) — во Владимирской области.
 Дубровка (приток Ульвы) — в Пермском крае.

Населённые пункты

Белоруссия 
Витебская область
 Дубровка — деревня в Бешенковичском районе.
 Дубровка — упразднённая деревня в Браславском районе.
 Дубровка — деревня в Берёзковском сельсовете Докшицкого района.
 Дубровка — деревня в Волколатском сельсовете Докшицкого района.
 Дубровка — деревня в Лиозненском районе.
 Дубровка — деревня в Зубревичский сельсовет Оршанского района.
 Дубровка — деревня в Межевский сельсовет Оршанского района.
 Дубровка — упразднённая деревня в Полоцком районе.
 Дубровка — упразднённая деревня в Ушачском районе.

Гомельская область
 Дубровка — посёлок в Брагинском районе.
 Дубровка — упразднённый посёлок в Чемерисском сельсовете Брагинского района.
 Дубровка — посёлок в Буда-Кошелёвском районе.
 Дубровка — деревня в Добрушском районе.
 Дубровка — деревня в Ельском районе.
 Дубровка — покинутая деревня в Чечерском районе.

Гродненская область
 Дубровка — деревня в Дятловском районе.
 Дубровка — деревня в Мостовском районе.

Минская область
 Дубровка — деревня в Капланецком сельсовете Березинского района.
 Дубровка — деревня в Маческом сельсовете Березинского района.
 Дубровка — упразднённая деревня в Березинском районе.
 Дубровка — деревня в Вилейском районе.
 Дубровка — деревня в Крупском районе.
 Дубровка — деревня в Минском районе.
 Дубровка — агрогородок в Дубровском сельсовете Пуховичского района.
 Дубровка — деревня в Туринском сельсовете Пуховичского района.
 Дубровка — деревня в Смолевичском районе.
 Дубровка — деревня в Солигорском районе.
 Дубровка — упразднённая деревня в Краснослободском сельсовете Солигорского района.
 Дубровка — упразднённая деревня в Первомайском сельсовете Солигорского района.
 Дубровка — посёлок в Узденском районе.

Могилёвская область
 Дубровка — деревня в Дрибинском районе.
 Дубровка — упразднённая деревня в Кличевском районе.
 Дубровка — упразднённая деревня в Костюковичском районе.
 Дубровка — деревня в Горском сельсовете Краснопольского района.
 Дубровка — посёлок в Турьевском сельсовете Краснопольского района.
 Дубровка — деревня в Кричевском районе.
 Дубровка — деревня в Могилёвском районе.
 Дубровка — упразднённая деревня в Мстиславском районе.
 Дубровка — деревня в Осиповичском районе.
 Дубровка — деревня в Хотимском районе.
 Дубровка — посёлок в Чаусском районе.
 Дубровка — упразднённый посёлок в Темровичском сельсовете Чаусского района.
 Дубровка — деревня в Чериковском районе
 Дубровка — деревня в Школовском районе.

Казахстан 
 Дубровка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Дубровка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
Алтай
 Дубровка — село в Майминском районе.

Алтайский край
 Дубровка — упразднённый посёлок в Павловском районе.
 Дубровка — исчезнувший посёлок в Суетском районе.

Амурская область
 Дубровка — село в Белогорском районе.

Архангельская область
 Дубровка — деревня в Коношском районе.

Башкортостан
 Дубровка — посёлок в Аургазинском районе.
 Дубровка — деревня в Бакалинском районе.
 Дубровка — посёлок в Бижбулякском районе.
 Дубровка — село в Бирском районе, упразднено в 2005 году.
 Дубровка — деревня в Караидельском районе.
 Дубровка — посёлок в Миякинском районе.

Белгородская область
 Дубровка — хутор в Валуйском районе.

Брянская область
 Дубровка — село в Брасовском районе.
 Дубровка — деревня в Брянском районе.
 Дубровка — посёлок в Гордеевском районе.
 Ду́бровка — посёлок городского типа, центр Дубровского района.
 Дубровка — деревня в Дубровском районе.
 Дубровка — деревня в Новозыбковском районе.
 Дубровка — деревня в Почепском районе.
 Дубровка — деревня в Рогнединском районе.
 Дубровка — село в Суражском районе.
 Дубровка — деревня в Унечском районе.

Владимирская область
 Дубровка — деревня в Киржачском районе.
 Дубровка — деревня в Меленковском районе.
 Дубровка — деревня в Петушинском районе.
 Дубровка — деревня в Собинском районе.

Вологодская область
 Дубровка — деревня в Бабаевском районе.
 Дубровка — деревня в Устюженском районе.

Воронежская область
 Дубровка — посёлок в Аннинском районе.
 Дубровка — посёлок в Терновском районе.

Ивановская область
 Дубровка — село в Гаврилово-Посадском районе.
 Дубровка — село в Савинском районе.

Калининградская область
 Дубровка — посёлок в Багратионовском районе.
 Дубровка — посёлок в Зеленоградском районе.

Калужская область
 Дубровка — деревня в Думиничском районе в составе сельского поселения «Деревня Дубровка».
 Дубровка — деревня в Думиничском районе в составе сельского поселения «Село Которь».
 Дубровка — деревня в Жиздринском районе.
 Дубровка — деревня в Жуковском районе.
 Дубровка — деревня в Козельском районе в составе Лавровского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Козельском районе в составе Нижнепрысковского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Куйбышевском районе в составе сельского поселения «Село Бутчино».
 Дубровка — деревня в Куйбышевском районе в составе Мокровского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Людиновском районе.
 Дубровка — деревня в Малоярославецком районе в составе сельского поселения «Деревня Шумятино».
 Дубровка — деревня в Малоярославецком районе в составе сельского поселения «Посёлок Юбилейный».
 Дубровка — деревня в Мосальском районе в составе сельского поселения «Село Боровенск».
 Дубровка — деревня в Мосальском районе в составе сельского поселения «Посёлок Раменский».
 Дубровка — деревня в Спас-Деменском районе.

Кемеровская область
 Дубровка — посёлок в Яшкинском районе.

Кировская область
 Дубровка — посёлок в Белохолуницком районе.
 Дубровка — деревня в Малмыжском районе.
 Дубровка — деревня в Уржумском районе.

Крым
 Дубровка — село в Бахчисарайском районе.
 Дубровка — посёлок в Джанкойском районе.
 Дубровка — исчезнувший посёлок в Ленинском районе.

Костромская область
 Дубровка — деревня в Чухломском районе.

Курганская область
 Дубровка — деревня в Половинском районе.

Ленинградская область
 Дубровка — деревня в Бокситогорском районе.
 Дубровка — посёлок городского типа во Всеволожском районе.
 Дубровка — деревня в Лужском районе в составе Оредежского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Лужском районе в составе Серебрянского сельского поселения.

Липецкая область
 Дубровка — деревня в Измалковском районе, Лебяженский сельсовет, упразднена в 2001 г.
 Дубровка — деревня в Измалковском районе, Петровский сельсовет, упразднена в 2001 г.
 Дубровка — деревня в Лебедянском районе.
 Дубровка — деревня в Тербунском районе.

Марий Эл
 Дубровка — деревня в Куженерском районе.
 Дубровка — деревня в Мари-Турекском районе.
 Дубровка — деревня в Параньгинском районе.

Московская область
 Дубровка — деревня в Дмитровском районе.
 Дубровка — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Дубровка — деревня в Чеховском районе.
 Дубровка — деревня в Шатурском районе.

Нижегородская область
 Дубровка — деревня в Большеболдинском районе.
 Дубровка — деревня в Вачском районе.
 Дубровка — деревня в Краснооктябрьском районе.

Новгородская область
 Дубровка — деревня в Батецком районе в составе Батецкого сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Батецком районе в составе Мойкинского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Валдайском районе.
 Дубровка — хутор в Крестецком районе.
 Дубровка — деревня в Любытинском районе в составе Любытинского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Любытинском районе в составе Неболчского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Маловишерском районе.
 Дубровка — деревня в Марёвском районе.
 Дубровка — деревня в Новгородском районе в составе Борковского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Новгородском районе в составе Бронницкого сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Новгородском районе в составе Савинского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Старорусском районе.

Новосибирская область
 Дубровка — село в Маслянинском районе.

Омская область
 Дубровка — деревня в Горьковском районе.
 Дубровка — деревня в Кормиловском районе.
 Дубровка — деревня в Шербакульском районе.

Оренбургская область
 Дубровка — село в Шарлыкском районе.

Орловская область
 Дубровка — деревня в Должанском районе.
 Дубровка — деревня в Залегощенском районе.
 Дубровка — деревня в Ливенском районе в составе Вахновского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Ливенском районе в составе Сергиевского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Новодеревеньковском районе.

Пермский край
 Дубровка — деревня в Юрлинском районе, на реке Дубровке (код ОКТМО 57559000216).
 Дубровка — деревня в Юрлинском районе (код ОКТМО 57559000221).

Псковская область
 Дубровка — деревня в Великолукском районе.
 Дубровка — деревня в Дедовичском районе.
 Дубровка — деревня в Куньинском районе в составе Каськовской волости.
 Дубровка — деревня в Куньинском районе в составе Пухновской волости.
 Дубровка — деревня в Островском районе.
 Дубровка — деревня в Печорском районе.
 Дубровка — деревня в Плюсском районе.
 Дубровка — деревня в Пустошкинском районе.
 Дубровка — деревня в Себежском районе.

Рязанская область
 Дубровка — деревня в Милославском районе.
 Дубровка — деревня в Рязанском районе.
 Дубровка — деревня в Сараевском районе.
 Дубровка — посёлок в Чучковском районе.
 Дубровка — село в Шиловском районе.

Самарская область
 Дубровка — село в Хворостянском районе.

Смоленская область
 Дубровка — деревня в Гагаринском районе в составе Баскаковского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Гагаринском районе в составе Пречистенского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Демидовском районе.
 Дубровка — деревня в Дорогобужском районе.
 Дубровка — деревня в Ершичском районе в составе Кузьмичского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Ершичском районе в составе Поселковского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Краснинском районе.
 Дубровка — деревня в Монастырщинском районе.
 Дубровка — деревня в Новодугинском районе.
 Дубровка — деревня в Рославльском районе.
 Дубровка — деревня в Руднянском районе в составе Казимировского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Руднянском районе в составе Переволочского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Смоленском районе в составе Вязгинского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Смоленском районе в составе Сметанинского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Угранском районе.
 Дубровка — деревня в Хиславичском районе.
 Дубровка — деревня в Шумячском районе в составе Надейковичского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Шумячском районе в составе Первомайского сельского поселения.

Тамбовская область
 Дубровка — село в Тамбовском районе.

Татарстан
 Дубровка — посёлок в Зеленодольском районе.

Тверская область
 Дубровка — деревня в Бежецком районе в составе Сукроменского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Бежецком районе в составе Фралёвского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Бельском районе.
 Дубровка — деревня в Бологовском районе.
 Дубровка — деревня в Вышневолоцком районе.
 Дубровка — деревня в Западнодвинском районе.
 Дубровка — деревня в Зубцовском районе.
 Дубровка — деревня в Кимрском районе.
 Дубровка — опустевшая деревня в Лихославльском районе.
 Дубровка — деревня в Максатихинском районе в составе Зареченского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Максатихинском районе в составе Селецкого сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Молоковском районе в составе Ахматовского сельского поселения; ранее входило в состав Ахматовского сельского округа.
 Дубровка — деревня в Молоковском районе в составе Ахматовского сельского поселения; ранее входило в состав Введенского сельского округа.
 Дубровка — деревня в Молоковском районе в составе Молоковского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Оленинском районе.
 Дубровка — деревня в Осташковском районе.
 Дубровка — деревня в Сонковском районе.
 Дубровка — деревня в Спировском районе.
 Дубровка — деревня в Старицком районе.
 Дубровка — деревня в Торжокском районе в составе Борисцевского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Торжокском районе в составе Марьинского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Торопецком районе.
 Дубровка — деревня в Фировском районе.

Томская область
 Дубровка — село в Зырянском районе.
 Дубровка — упразднённая деревня в Томском районе.

Тульская область
 Дубровка — деревня в Воловском районе в составе Баскаковского сельского поселения.
 Дубровка — деревня в Воловском районе в составе Бутырковского сельского округа.
 Дубровка — деревня в Киреевском районе.
 Дубровка — деревня в Новомосковском районе.

Удмуртия
 Дубровка — деревня в Вавожском районе.
 Дубровка — выселок в Каракулинском районе.

Ульяновская область
 Дубровка — посёлок в Инзенском районе.
 Дубровка — село в Николаевском районе.
 Дубровка — деревня в Ульяновском районе.

Челябинская область
 Дубровка — деревня в Коркинском районе.
 Дубровка — посёлок в Красноармейском районе.
 Дубровка — деревня в Троицком районе.

Чувашия
 Дубровка — деревня в Комсомольском районе.

Ярославская область
 Дубровка — деревня в Брейтовском районе.
 Дубровка — упразднённая в 2022 году деревня в Пошехонском районе.

Украина 
 Дубровка — село в Барановском районе Житомирской области.
 Дубровка — село в Брусиловском районе Житомирской области.
 Дубровка — село в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Дубровка — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Дубровка — село во Львовском районе Львовской области.
 Дубровка — село в Самборском районе Львовской области.
 Дубровка — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Дубровка — название села Морозовка в Новоград-Волынском районе Житомирской области до 1963 года.

Железнодорожные станции 
 Дубро́вка — остановочный пункт Московского центрального кольца.
 Дубро́вка — железнодорожная станция Брянского региона Московской железной дороги.
 Дубро́вка — название железнодорожной станции Дубро́вка-Челябинская Южно-Уральской железной дороги в 1934—1942 годах.

Прочие топонимы 
 Дубровка — историческая местность в Москве.
 Дубро́вка — станция Московского метрополитена.
 Дубровка — микрорайон в Бресте.
 Дубровка, или Бритая — гора-останец близ Пятигорска.

См. также 
 Дубовка
 Дубова
 Дубров
 Дуброва
 Дубровки
 Дуброво
 Дубровская
 Дубровский
 Дубровское
 Дубровочки — деревня в Псковской области.
 Песочнодубровка — село в Томской области.
 Дубровка-на-Узе — село в Пензенской области.
 Дубровка-Челябинская — посёлок в Челябинской области.
 Базарная Дубровка — село в Мордовии.
 Невская Дубровка — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Теракт на Дубровке